Neune bezeichnet:
 Neuné, Fluss in Lothringen, Frankreich
 Grüne Neune, deutsche Redewendung
 Niune, mittelalterlicher Dichter oder Spielmann
 Alle Neune, beim Kegeln das Abräumen aller Kegel mit einem Wurf

Siehe auch: Neun, Neuner